Objektivismus steht für:

 Objektivismus, weltanschaulich oder ideologisch bestimmte Positionen
 Objektivismus (Ayn Rand), Weltanschauung einer russisch-amerikanischen Schriftstellerin